Senillosa bezeichnet:

 Senillosa (Neuquén), Ort in Argentinien
 Senillosa (Salta), Ort in Argentinien

Senillosa ist der Name folgender Personen:

 Alfonso de Senillosa (* 1968), spanischer Unternehmer und Politiker
 Antonio de Senillosa (1928–1994), spanischer Politiker
 Felipe Senillosa (1783–1858), spanisch-argentinischer Politiker, Ingenieur und Pädagoge
 Hernán Senillosa (* 1977), argentinischer Rugby-Spieler